Nezařazený je politik nezařazený do stranického klubu, a může tak jednat do jisté míry politicky nezávisle, nebo zastupovat program konkrétního politického subjektu. Níže je seznam nezařazených politiků v zastupitelských orgánech:

 Nezařazení (Senát)
 Nezařazení (Poslanecká sněmovna)
 Nezařazení (Evropský parlament)